Уче́бный алгоритми́ческий язы́к — формальный язык, используемый для записи, реализации и изучения алгоритмов. В отличие от большинства языков программирования, не привязан к архитектуре компьютера, не содержит деталей, связанных с устройством машины.

При изучении информатики в школах, для изучения основ алгоритмизации применяется т. н. Русский алгоритмический язык (школьный алгоритмический язык), использующий понятные школьнику слова на русском языке. Алголо-подобный алгоритмический язык с русским синтаксисом был введён в употребление академиком А. П. Ершовым в середине 1980-х годов в качестве основы для «безмашинного» курса информатики. Впервые был опубликован в учебнике «Основы информатики и вычислительной техники» в 1985 г. Язык также применялся для записи алгоритмов в учебнике А. Г. Кушниренко, Г. В. Лебедева и Р. А. Свореня «Основы информатики и вычислительной техники» для 9-10 классов (1990 г. и последующие переиздания; общий тираж составил 7 млн экземпляров).

Система типов 

Обычные величины/значения:
 цел – целые числа из диапазона от -32768 до 32767 (2 байта)
 вещ – вещественные числа от -1038 до 1038 (4 байта) Например: 3.14;  0.314е1; 27e-2 = 0.27
 лог – логические переменные (да, нет) (1 байт)    (да>нет)
 сим – символьные переменные (‘a’, ‘5’, ‘.’, ‘,’ …) (1 байт)
 лит – литерные (строковые) переменные (‘’, ‘мама мыла раму’) (256 байт)

Для табличных величин к обычным добавляется таб, например:
 цел таб 
 вещ таб
 лог таб
 сим таб
 лит таб

Описание переменных:
 цел а,в,с
 вещ х,у

Команда присваивания:
 Имя := значение;
 Имя := Имя2;
 Имя := значение выражения

Виды величин
 аргументы (арг) – описываются в заголовке алгоритма,
 результаты (рез) – описываются в заголовке алгоритма,
 значения функций (знач) – описываются указанием типа перед именем алгоритма – функции,
 локальные – описываются в теле алгоритма, между нач и кон,
 общие – описываются после строки исп исполнителя, до первой строки алг.

Примеры 
Алгоритм на русском алгоритмическом языке в общем виде записывается в форме:
 алг название алгоритма (аргумент и результат)
    дано условия применимости алгоритма
    надо цель выполнения алгоритма
 нач описание промежуточных величин
 |  последовательность команд (тело алгоритма)
 кон
В записи алгоритма ключевые слова обычно подчёркивались либо выделялись полужирным шрифтом. Для выделения логических блоков применялись отступы, а парные слова начала и конца блока соединялись вертикальной чертой.

Пример вычисления суммы квадратов:
 алг Сумма квадратов (арг цел n, рез цел S)
    дано | n > 0
    надо | S = 1*1 + 2*2 + 3*3 + … + n*n
 нач цел i
 |  ввод n; S:=0
 |  нц для i от 1 до n
 |  |  S := S + i * i
 |  кц
 |  вывод "S = ", S
 кон

Е-практикум 
Для подкрепления теоретического изучения программирования по алгоритмическому языку специалистами мехмата МГУ в 1985 г. был создан редактор-компилятор «Е-практикум» («Е» — в честь Ершова), позволяющий вводить, редактировать и исполнять программы на алгоритмическом языке.

В 1986 г. для «Е-практикума» был выпущен комплект учебных миров (исполнителей): «Робот», «Чертёжник», «Двуног», «Вездеход», которые позволяют просто вводить понятия алгоритма. «Е-практикум» был реализован на компьютерах: Ямаха, Корвет, УКНЦ и получил широкое распространение.

Данный язык программирования постоянно дорабатывался и описание более позднего варианта «Е-практикума» появилось в учебнике 1990 года. Система программирования «КуМир» («Комплект Учебных Миров»), поддерживающая этот учебник, была выпущена в свет предприятием «ИнфоМир» в 1990 году. Язык этой системы также называется «КуМир».

КуМир 

В 2018 году НИИСИ РАН была выпущена версия 2.0 пакет «КуМир» для Windows и Linux. В системе используется несколько исполнителей; основные — это классические «Робот» и «Чертёжник». Пакет включен в дистрибутив ALT Linux Школьный.

Система 
«КуМир» разработана в НИИСИ РАН по заказу Российской академии наук и распространяется свободно на условиях лицензии GNU GPL 2.0.

В последние несколько лет школьный алгоритмический язык включается как один из предлагаемых в текстах задач ЕГЭ по информатике.

См. также 
 ДРАКОН
 Псевдокод (язык описания алгоритмов)
 РАПИРА

Примечания

Литература 
   То же в архиве академика А. П. Ершова: .
 
 
  — Переиздано в 1991, 1993 и 1996 годах

Ссылки 
 Ершов А. П.  Алгоритмический язык в школьном курсе основ информатики и вычислительной техники. 07.05.1985 в архиве академика Ершова
 Система программирования КуМир для Windows и Linux

Компьютерные языки
Языки программирования с русскими ключевыми словами
Языки программирования для образования